— известный японский го-профессионал, один из выдающихся игроков начала XXI века.

Биография 
Синдзи Такао получил первый профессиональный го разряд в 1991 году. В 2005 году он завоевал титул Хонъимбо, выиграв в решающем матче пол-очка (минимально возможный победный результат). Такао вместе с Тё У, Наоки Ханэ и Кэйго Ямаситой составляет так называемую группу «четырёх императоров» современного японского го.

На протяжении своей спортивной карьеры Такао находился в постоянном соперничестве с Кэйго Ямаситой. Оно началось в августе 1986 года во время японского чемпионата среди школьников, где в финале 9-летний Такао проиграл 8-летнему Ямасите. Будучи уже профессионалами, в борьбе за различные го-титулы они встречаются в принципиальных поединках с 1996 года по настоящее время.

Партия Синдзи Такао от 19 марта 2000 года против Кэйго Ямаситы, где был использован необычный дебют с ходами в нетрадиционные для начала партий пункты 5-5 и тэнгэн (центр доски), появилась в полнометражном эпизоде аниме Хикару и Го «Путешествие на Кубок Северной Звезды».

Титулы 

Участвовал в розыгрыше

Примечания

Ссылки 
 Биография Синдзи Такао в Го библиотеке 
 Биография Синдзи Такао в библиотеке Сэнсея 
 Партии Синдзи Такао
 Партия Синдзи Такао с необычным началом, появившаяся в аниме Хикару и Го

Игроки го Японии